Eugenia Ravasco (1845–1900) – włoska zakonnica, założycielka sióstr Najświętszych Serc Jezusa i Maryi
 Eugenia Picco (1867–1921) – włoska zakonnica
 Eugenia Joubert (1876–1904) – francuska zakonnica

Zobacz też:
 Święta Eugenia